Krzysztof Majka – polski polityk, dyplomata, senator IV kadencji.
 Krzysztof Majka – polski specjalista z dziedziny energetyki oraz elektrotechniki, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w latach 199–-1996.